Звание «заслуженный мастер спорта» (с 1983 года официальное название — «заслуженный мастер спорта СССР») было учреждено в 1934 году. Среди первых 22 его обладателей было 8 футболистов, знак под наименьшим номером (№ 4) получил Михаил Бутусов.

Критерии присвоения звания менялись. Так, до учреждения в 1956 году звания «заслуженный тренер» звание ЗМС присваивалось и за тренерские заслуги; в 1940-е годы звание ЗМС несколько раз присваивалось ведущим спортивным организаторам и арбитрам.

Список 
Обозначения:
** — звание присвоено через значительный промежуток времени (не менее трёх лет) после окончания игровой карьеры.

1949 
 Петров, Пётр Иванович

1950 
 Качалин, Гавриил Дмитриевич (тренер)
 Пшеничный, Алексей Васильевич
 Рязанцев, Константин Матвеевич
Накануне Всесоюзного дня железнодорожника звание было присвоено группе спортсменов ДСО «Локомотив», среди которых — 3 игрока московского «Локомотива» (по итогам чемпионата СССР 1950 занял 15-е место):
 Антоневич, Михаил Моисеевич
 Лахонин, Виктор Тимофеевич
 Панфилов, Василий Сергеевич

1951 
 Антадзе, Георгий Самсонович
 Водягин, Алексей Алексеевич
 Гогоберидзе, Автандил Николаевич
 Егерс, Альфонс Фрицевич
 Минаев, Михаил Петрович (тренер)
 Новиков, Виктор Иванович (тренер)
 Чистохвалов, Виктор Александрович

1952 
 Гомес, Аугустин
 Дзяпшипа, Ниязи Александрович
 Иванов, Леонид Григорьевич
 Маргания, Владимир Чичинович
 Тимаков, Олег Михайлович

1953 
 Ошенков, Олег Александрович **

1954 
 Марютин, Фридрих Михайлович
 Крижевский, Константин Станиславович
 Нетто, Игорь Александрович
 Парамонов, Алексей Александрович
 Савдунин, Владимир Григорьевич
 Сальников, Сергей Сергеевич (снято в апреле 1955; восстановлено в июле 1955)
 Симонян, Никита Павлович

1955 
 Башашкин, Анатолий Васильевич (удостоверение ЗМС за № 1000)
 Ворошилов, Виктор Фёдорович
 Зазроев, Андрей Иванович
 Карпов, Виктор Иванович
 Михалина, Михаил Михайлович

1957 
За победу на Олимпийских играх 1956 звания ЗМС были удостоены 11 футболистов, ещё 5 его уже имели. Не получили звание сыгравшие по 1 матчу Б. Разинский и Й. Беца (им звание было присвоено соответственно в 1989 и 1991).
 Иванов, Валентин Козьмич
 Ильин, Анатолий Михайлович
 Исаев, Анатолий Константинович
 Кузнецов, Борис Дмитриевич
 Маслёнкин, Анатолий Евстигнеевич
 Огоньков, Михаил Павлович (в 1958 лишён звания, при жизни звание восстановлено не было)
 Рыжкин, Владимир Алексеевич
 Стрельцов, Эдуард Анатольевич (в 1958 лишён звания; в 1967 звание присвоено вновь)
 Татушин, Борис Георгиевич (в 1958 лишён звания, позднее звание восстановлено)
 Тищенко, Николай Иванович
 Яшин, Лев Иванович

1959 
 Войнов, Юрий Николаевич

1960 
 Бубукин, Валентин Борисович
 Кегеян, Арутюн Левонович
 Кесарев, Владимир Петрович
 Мамедов, Алекпер Амирович
 Метревели, Слава Калистратович
 Царёв, Виктор Григорьевич

1961 
 Макаров, Олег Александрович

1962 
 Кузнецов, Юрий Константинович

1963 
 Калоев, Заур Григорьевич
 Сапронов, Валентин Гаврилович

1964 
 Воронин, Валерий Иванович

1965 
По итогам чемпионата мира по хоккею с мячом в числе получивших звание был В. Маслов (чемпион мира 1961, 1963, 1965) — также известный футболист, игрок сборной СССР.
 Маслов, Валерий Павлович (хоккей с мячом, футбол)
 Месхи, Михаил Шалвович
 Понедельник, Виктор Владимирович
 Чохели, Гиви Дмитриевич

1967 
 Биба, Андрей Андреевич
 Кавазашвили, Анзор Амберкович
 Крутиков, Анатолий Фёдорович
 Малофеев, Эдуард Васильевич
 Сабо, Йожеф Йожефович
 Серебряников, Виктор Петрович
 Стрельцов, Эдуард Анатольевич
 Турянчик, Василий Юрьевич
 Хусаинов, Галимзян Салихович
 Шестернёв, Альберт Алексеевич
 Щегольков, Владимир Николаевич

1969 
 Дубинский, Эдуард Исаакович
 Котрикадзе, Сергей Парменович
 Маслаченко, Владимир Никитович
 Пономарёв, Владимир Алексеевич
 Шустиков, Виктор Михайлович
 Яманидзе, Шота Давидович
 Хурцилава, Муртаз Калистратович

1970 
 Афонин, Валентин Иванович

1972 
В декабре 1972 года в ознаменование 50-летия СССР звание было присвоено лучшим спортсменам ряда социалистических стран, среди них:
 Любаньский, Влодзимеж (Польша)

1973 
 Маркаров, Эдуард Артёмович
 Рудаков, Евгений Васильевич

1975 
За победу киевского «Динамо» в Кубке обладателей кубков звания ЗМС были удостоены 10 футболистов — 9 участников финального матча (Е. Рудаков получил звание ранее, а А. Коньков — в 1982, к окончанию игровой карьеры) и В. Веремеев.
 Блохин, Олег Владимирович
 Буряк, Леонид Иосифович
 Веремеев, Владимир Григорьевич
 Колотов, Виктор Михайлович
 Матвиенко, Виктор Антонович
 Мунтян, Владимир Фёдорович
 Онищенко, Владимир Иванович
 Решко, Стефан Михайлович
 Трошкин, Владимир Николаевич
 Фоменко, Михаил Иванович

1981 
За победу тбилисского «Динамо» в Кубке обладателей кубков звания ЗМС были удостоены 10 футболистов — 9 участников финального матча (за исключением Н. Какилашвили, З. Сванадзе и Г. Тавадзе) и Ш. Хинчагашвили.
 Габелия, Отари Амвросиевич
 Гуцаев, Владимир Гаврилович
 Дараселия, Виталий Кухинович
 Кипиани, Давид Давидович
 Костава, Тамаз Гивиевич
 Сулаквелидзе, Тенгиз Григорьевич
 Хизанишвили, Нодар Георгиевич
 Хинчагашвили, Шота Юрьевич
 Чивадзе, Александр Габриэлович
 Шенгелия, Рамаз Александрович

1982 
 Коньков, Анатолий Дмитриевич

1985 
 Нырков, Юрий Александрович **

1986 
За победу киевского «Динамо» в Кубке обладателей кубков звания ЗМС были удостоены 13 футболистов — 12 участников финального матча (О. Блохин получил звание ранее) и запасной вратарь М. Михайлов.
 Балтача, Сергей Павлович
 Баль, Андрей Михайлович
 Беланов, Игорь Иванович
 Бессонов, Владимир Васильевич
 Демьяненко, Анатолий Васильевич
 Евтушенко, Вадим Анатольевич
 Заваров, Александр Анатольевич
 Кузнецов, Олег Владимирович
 Михайлов, Михаил Леонидович
 Рац, Василий Карлович
 Чанов, Виктор Викторович
 Яковенко, Павел Александрович
 Яремчук, Иван Иванович

1988 
За завоевание «серебра» чемпионата Европы звания ЗМС были удостоены 6 футболистов, ещё 9 его уже имели. Не получили звание С. Гоцманов и В. Пасулько, сыгравшие соответственно 4 и 2 матча (в том числе финальный).
 Алейников, Сергей Евгеньевич
 Дасаев, Ринат Файзрахманович
 Литовченко, Геннадий Владимирович
 Михайличенко, Алексей Александрович
 Протасов, Олег Валерьевич
 Хидиятуллин, Вагиз Назирович

1988—1989 
За победу на Олимпийских играх 1988 звания ЗМС были удостоены 19 футболистов (А. Михайличенко его уже имел) — заслуженными мастерами спорта стали все члены олимпийской команды (даже те, кто не сыграл ни одного матча, включая и отборочный турнир).
 Бородюк, Александр Генрихович
 Горлукович, Сергей Вадимович
 Добровольский, Игорь Иванович
 Кеташвили, Гела Георгиевич
 Кузнецов, Евгений Борисович
 Лосев, Виктор Васильевич
 Лютый, Владимир Иванович
 Нарбековас, Арминас Андреевич
 Пономарёв, Игорь Анатольевич
 Прудников, Алексей Павлович
 Савичев, Юрий Николаевич
 Скляров, Игорь Евгеньевич
 Татарчук, Владимир Иосифович
 Тищенко, Вадим Николаевич
 Фокин, Сергей Александрович
 Харин, Дмитрий Викторович
 Чередник, Алексей Валентинович
 Янонис, Арвидас Александрович
 Яровенко, Евгений Викторович

1989 
 Разинский, Борис Давидович **
 Черенков, Фёдор Фёдорович

1991 
 Банишевский, Анатолий Андреевич **
 Банников, Виктор Максимович **
 Беляев, Юрий Иванович **
 Беца, Йожеф Йожефович **
 Бышовец, Анатолий Фёдорович **
 Островский, Леонид Альфонсович **
 Поркуян, Валерий Семёнович **
 Численко, Игорь Леонидович **

1992 
 Истомин, Юрий Васильевич **

Литература, ссылки 

 Футбол-79: Календарь-справочник. — : «Лениздат», 1979.
 Сайт «Футбол в цифрах»

Ф
Списки футболистов СССР